Fellgiebel ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Fellgiebel (1886–1944), deutscher Offizier und Widerstandskämpfer
 Hans Fellgiebel (1889–1977), deutscher Landstallmeister und Hippologe
 Walther-Peer Fellgiebel (1918–2001), deutscher Offizier und Autor